Paddy Ryan (boxe anglaise)(1853-)
 Paddy Ryan ou Patrick Ryan (1881), spécialiste du lancer de marteau.